Paranthropus  este un gen dispărut de hominide care a trăt în Africa acum 2,7 - 0,6 milioane ani.

Principalele caracteristici 
Paranthropus a apărut acum 2,7 milioane de ani în timpul pleistocenului. Paranthropus are un volum cerebral de cuprins între 420 și 600 cm³ (în jur de 40% din cel al omului actual). Diferitele specii de Paranthropus aveau o talie în jur de 1,30 m până la 1,50 m. Posedau o forță musculară deosebită.

Specii 

 Paranthropus boisei imagine: Australopithecus/Paranthropus boisei
 Paranthropus robustus

 Paranthropus aethiopicus

Note

Evoluția omului